Nova Vitória é um bairro não-oficial de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. É pertencente ao bairro Gilberto Mestrinho, como reconhecido pela prefeitura da cidade, e situa-se na Zona Leste.

Nos dias atuais existe o Bairro Nova Vitória 2, que também é um não oficial de Manaus que também faz parte do Bairro Gilberto Mestrinho, surgiu em 2008 por base de uma invasão e o governo liberou para os atuais moradores.

Transportes 
Nova Vitória é servido pela empresa de ônibus Global Green, com as linhas 094 e 621.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus